VM i håndbold 2015, gruppe D er gruppe D ved VM i håndbold 2015 i Qatar.

Stilling

Kampe

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside  

Gruppe D (mænd)